

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Casco – città della Contea di Cumberland, Maine
 Casco – township della Contea di Allegan, Michigan
 Casco – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Casco – città della Contea di Kewaunee, Wisconsin.

Persone 
 Milton Casco – calciatore argentino
 Marcello Casco – scrittore, attore e regista italiano

Altro 
 Casco – copricapo protettivo
 Casco (bicicletta)
 Casco di volo
 Casco coloniale
 Casco asciugacapelli – apparecchio elettrico usato dalle parrucchiere per asciugare i capelli
 Casco – caratteristica anatomica presente in alcune specie di uccelli, rettili e anfibi

Pagine correlate
 Casco d'oro